Bryx är ett släkte av fiskar. Bryx ingår i familjen kantnålsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kantnålsfiskar
Bryx